Falkenau peut désigner :
 Falkenau, une commune d'Allemagne
 Falkenau an der Eger : nom allemand de la ville de Sokolov (République tchèque)